La Serie C 2019-20 es la sexta edición de la Serie C, correspondiente al tercer nivel del fútbol italiano. Cuenta con 60 equipos provenientes del norte, centro y sur del país.

Ascensos y descensos

Grupo A

Equipos participantes 

 Posiciones 

 Resultados 

 Play-off 
Juventus Sub23 se consagra campeón de la Copa y avanza directamente a la fase nacional de play-offs, su lugar lo ocupa Pro Patria. El Arezzo, el Pontedera y el Pro Patria renuncian a jugar los play-off.

 Play-out

Grupo B

Equipos participantes

Posiciones

Resultados

Play-off 
El Piacenza y el Modena renuncian a los play-off.

Play Out

Grupo C

Equipos participantes

Posiciones

Resultados

Play-off

Play Out

Play-off Nacional 

2020
Fútbol en 2019
Fútbol en 2020